Een verkeersweg:
 N421 (Frankrijk)
 N421 (Nederland), zie Provinciale weg 421
 N421 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing